Rogošić ist der Familienname folgender Personen:

 Neno Rogošić (* 1973), kroatischer Fußballspieler
 Veljko Rogošić (1941–2012), jugoslawischer Schwimmer
 Vladislav Rogošić (* 1994), montenegrinischer Fußballspieler